Bucephala ist.

 eine Entengattung, siehe Bucephala

in der antiken Geographie:

 Alexandreia Bukephalos, eine von Alexander dem Großen gegründete Stadt am Hydaspes in Indien, das heutige Jhelam
 ein Kap in der Argolis, heute vermutlich Kap Koraka nördlich der Insel Spetses am Eingang des Argolischen Golfs

Siehe auch:

 Bukephalos